Osoby:
 Florian Schneider-Esleben – niemiecki muzyk 
 Paul Schneider-Esleben – niemiecki architekt

Zobacz też:
 Esleben
 Schneider